Кума може да се отнася за:
 Кума — река Северен Кавказ, Русия;
 Кума — река в Япония;
 Кума — град в префектура Ехиме, Япония;
 Кума — село в префектура Кумамото, Япония;
 „Кума“ — кораб от Японския имперски флот.